L'équipe de la Barbade de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs barbadiens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération de la Barbade de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours en Championnat des Amériques

Parcours au Centrobasket

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 

Barbade
Basket-ball à la Barbade